Marcelo Melo e Bruno Soares eram os atuais campeões, mas decidiram não participar juntos. Marcelo jogou com Thomaz Bellucci, enquanto Bruno fez dupla com o norte-americano Eric Butorac. Eles se encontram nas quartas de final, onde Bruno e Butorac avançaram à final e, finalmente, conquistaram o título ao vencer a dupla formada por Michal Mertiňák e pelo brasileiro André Sá por 3–6, 6–4, [10–8].

Cabeças de chave

Tabela

Chave

Ligações externas
 Chave principal

D